Шушняри (, ) — населенный пункт (деревня) в общине Дервента, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Шушнярах проживало 626 человек.

Население 
В населении деревни подавляющее большинство хорваты, доля других национальностей в населении Шушняри очень мизерна.

Национальный состав 
1991 год:
 Сербы — 1 человек (0,15 %)
 Хорваты — 621 человек (99,20 %)
 Югославы — 1 человек (0,15 %)
 Мусульмане — 0 человек (0,00 %)
 Другие — 3 человека (0,50 %)

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской